Скарду:

 Скарду — город в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан.
 Скарду — аэропорт, расположен в пакистанском городе Скарду.
 Скарду — один из 7 округов пакистанской территории Гилгит-Балтистан.